B2, B 2 eller B-2 (stavat med versaler), alternativt b2, b 2 eller b-2 (stavat med gemener) kan avse:

Fordon 
B-2 Spirit – ett amerikanskt bombflygplan med smygteknik av flygplanskonstruktören Northrop Grumman
B 2 – svenska flygvapnets beteckning för det italienska bombflygplanet Fiat B.R.
B2 (sittvagn) – en typ av personvagn
B2 (ånglok) – en typ av ånglok

Diverse 
B2 – en vitamin, se riboflavin
B2 Bredband AB – en internetleverantör, se Bredbandsbolaget
B2 – en referensnivå i gemensam europeisk referensram för språk
B2evolution –  ett bloggverktyg